Irving Park podría referirse a:

 Irving Park, un barrio de Chicago;
 Washington Irving Memorial Park and Arboretum, un arboreto en Oklahoma;
 Irving Park Road, una carretera en Chicago.

Estaciones ferroviarias
 Irving Park (Metra) del Tren de Cercanías Metra;
 Irving Park (línea Azul) del Metro de Chicago;
 Irving Park (línea Marrón) del Metro de Chicago.